Абд аль-Масих Хаддад (; 1890, Хомс — 1963, Нью-Йорк) — сирийский эмигрант-писатель в Америке.

Биография 
Абд аль-Масих Хаддад родился 1890 года в Хомсе.

„После окончания начальной школы его направили в русскую учительскую семинарию в Назарете. В 1907 г. вместе со старшим братом Хаддад эмигрировал в Америку. Здесь началась его литературная деятельность.“

„В 1912 г. Абд ал-Масих Хаддад начинает издавать в Нью-Йорке газету «» («Путешественник»).“ („В 1957 году Абд ал-Масих Хаддад продал журнал.“)

1915 или 1916 г. Насиб Арида и Абд аль-Масих Хаддад основывали  в Нью-Йорке.

Произведения 
 «Рассказы об эмиграции», Нью-Йорк, 1921
 «Впечатления эмигранта», Дамаск, 1962

Примечания 

Родившиеся в Хомсе